Skylines (film), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 2020
Skylines (televisieserie), een Duitse dramaserie uit 2019
Skylines (album), een studioalbum van de Amerikaanse singer-songwriter Scott Liss uit 2005
Cities: Skylines, een computerspel uit 2015